

Nascimentos

Falecimentos 

1816 no cinema